Bubi Hönig ist der Name folgender Personen:

 Bubi Hönig (* 1942), deutscher Fußballspieler, siehe Franz-Josef Hönig 
 Bubi Hönig (Musiker) (* 1955), deutscher Rockgitarrist